Wordsworth är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Barry Wordsworth (född 1948), brittisk dirigent
 Charles Wordsworth (1806–1892), engelsk biskop
 Christopher Wordsworth (1807–1885), engelsk biskop
 Dorothy Wordsworth (1771–1855), engelsk författarinna
 John Wordsworth (1843–1911), engelsk biskop
 Jonathan Wordsworth (1932–2006), engelsk litteraturhistoriker
 Richard Wordsworth (1915–1993), engelsk skådespelare
 William Wordsworth (1770–1850), engelsk poet
 William Wordsworth (1908–1988), brittisk tonsättare

Engelska efternamn